Banded Peak kan syfta på följande:
 Banded Peak, Alberta, en bergstopp i Kanada
 Banded Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis